Le  championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19 ans s'est déroulé du 15 au  à Tijuana et Mexicali .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Deuxième tour

Places 1 à 8

Poule E

Poule F

Places 9 à 16

Poule G

Poule H

Tour final

Places 13-16

Places 9-12

Places 5-8

Places 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP :  Mojtaba Ghiassi
Meilleur marqueur :  Mandeep Singh
Meilleur attaquant :  Huang Bin
Meilleur serveur :  Rolando Cepeda
Meilleur contreur :  Alireza Jadidi
Meilleur passeur :  Nicolas Uriarte
Meilleur libero :  Erik Shoji
Meilleur défenseur :  Erik Shoji
Meilleur réceptionneur :  Dennis Del Valle

Notes 

2007
Volley-ball masculin moins de 19 ans
Volley-ball masculin moins de 19 ans Monde 2007
Compétition de volley-ball à Tijuana
Événement sportif à Mexicali
Monde masculin moins de 19 ans
Sport au Mexique en 2007
Sport en août 2007